Gloria Kossak – malarka, poetka, siostra Simony
 Hilary Kossak – polski oficer
 Hryhorij Kossak – ukraiński oficer, pułkownik UHA, brat Iwana
 Iwan Kossak – ukraiński oficer, brat Hryhorija
 Janina Kossak-Pełeńska – pisarka, dziennikarka
 Jerzy Kossak polski malarz, syn Wojciecha, ojciec Simony
 Juliusz Kossak – polski malarz
 Karol Kossak – polski malarz, akwarelista, wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha
 Leon Kossak – polski malarz, brat Juliusza
 Mychajło Kossak – ukraiński działacz społeczny, wydawca
 Mychajło Kossak – ukraiński dyrygent, brat Wasyla
 Simona Kossak – biolog, profesor nauk leśnych, autorka publikacji przyrodniczych
 Wasyl Kossak – ukraiński aktor i śpiewak (tenor)
 Władysław Kossak – polski malarz, brat Juliusza
 Wojciech Kossak – polski malarz, syn Juliusza
 Zenon Kossak – ukraiński nacjonalista
 Zofia Kossak – polska powieściopisarka

 Zobacz też
 Kossakowie